Bulstrode Whitelocke – politico inglese
 John Whitelocke – militare britannico
 Tex Whitelocke – calciatore britannico